Иван Велчев може да се отнася за:

 Александър Йорданов (р. 1952) – български политик и дипломат;
 Александър Йорданов (р. 1996) – български актьор